een land in het Heilige Roomse Rijk, zie markgraafschap Hachberg
 het Huis Baden-Hachberg dat dit land en het landgraafschap Sausenberg bestuurde